Вудрафф ():

Географічні об'єкти

Вудрафф — округ в штаті Арканзас
 Вудрафф — місто, штат Південна Кароліна
 Вудрафф — місто, штат Юта
 Вудрафф — місто, штат Вісконсин
 Вудрафф — переписна місцевість, штат Аризона
 Вудрафф — переписна місцевість, штат Вісконсин

 Вудрафф — невключена територія в штаті Аризона
 Вудрафф — невключена територія в штаті Індіана
 Вудрафф — невключена територія в штаті Канзас

Люди 

 Вілфорд Вудрафф (* 1807 — † 1898) — четвертий Пророк і Президент Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів